Клавдия Андреевна Нечаева (1916 — 1942) — советская военная лётчица, командир звена, участница Великой Отечественной войны.

Биография 
Родилась 9 марта 1916 года в деревне Полянки Рязанской области.

Окончила семь классов общеобразовательной школы. Член ВЛКСМ. Поступила в Измайловский аэроклуб в Москве, который успешно закончила и получила специальность инструктора по подготовке кадровых лётчиков.

В женский 586-й истребительный авиационный полк ПВО попала по приглашению Марины Расковой. Здесь она прошла курсы пилотов истребителей и была зачислена в авиационный истребительный полк. Позже звено Клавдии Нечаевой в состав 434-го иап.

Прифронтовой аэродром находился в посёлке Средняя Ахтуба. По заданию командования Клавдия Нечаева вылетала под Сталинград, где сопровождала пароходы и баржи с грузом.

Клавдия Нечаева погибла в воздушном бою, защищая своего командира от вражеской атаки. 17 сентября 1942 года группа истребителей вылетела на очередное задание. Нечаева была ведомой у командира эскадрильи. Бой прошёл успешно — было сбито 4 самолёта. Уже при посадке лишённый маневренности самолёт командира подвергся нападению двух вражеских самолётов. Нечаева приняла огонь на себя. Погибла в районе Средней Ахтубы.

Награды 
 6 апреля  1985 года награждена орденом Отечественной войны II степени.

Память 
 Именем лётчицы названа одна из улиц города Волжский (Волгоградская область).
 Имя Клавдии Нечаевой занесено на символическое знамя в Зале воинской славы на Мамаевом кургане (знамя 25-е, 2-й столбец, 61-я строка).
 По инициативе коллектива трубного завода города Волжский (Волгоградская область) её именем названа улица города и общеобразовательная школа № 29. 17 сентября 1984 года на здании школы была торжественно открыта мемориальная доска.

Примечания

Литература 
 Овчинникова Л. П. Женщины в солдатских шинелях. — Волгоград : Ниж.-Волж. кн. изд-во, 1987. — 47 с.
 В небе фронтовом: Сборник воспоминаний и очерков / Составители: Казаринова М. А., Полянцева А. А. / Предисловие А. П. Маресьева. — М.: Молодая гвардия, 1962. — 296 с. — Тираж 115000 экз.

Ссылки 
 Женщины — авиаторы в Великой Отечественной войне
 К 65-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ: С ИМЕНЕМ КРЫЛАТОГО ПОЛКА

Лётчицы Великой Отечественной войны
Погибшие в боях Великой Отечественной войны